Kévin Diaz peut désigner :
  (1983-), footballeur français ;
 Kévin Diaz (1988-), footballeur français.